

Населені пункти та їхні частини
 Недзьведзиця — село в гміні Валім Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Недзьведзиця — село в гміні Стеґна Новодворського повіту Поморського воєводства
 Недзьведзиця — колонія в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки